Corrado I Trinci – signore di Foligno dal 1338 al 1343
 Corrado II Trinci – signore di Foligno dal 1377 al 1386
 Corrado III Trinci – signore di Foligno dal 1421 al 1439